Worth County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Worth County, Georgia
 Worth County, Iowa
 Worth County, Missouri